

Filmografia parziale

Attore
Drama v Moskve, regia di Vasilij Michajlovič Gončarov (1909)
La canzone del negoziante Kalašnikov (Pesn' pro kupca Kalašnikova), regia di Vasilij Michajlovič Gončarov (1909)

Attore e regista 

 Il nobile Orša (Bojarin Orša) (1909)
 La potenza delle tenebre (Vlast' t'my) (1909)
 Le anime morte (Mёrtvye duši) (1909)

Regista
Chrizantemy (1914)

Collegamenti esterni